The Last of England ist der Titel folgender Werke:

 The Last of England (Gemälde), ein Gemälde von Ford Madox Brown, 1855
 The Last of England – Verlorene Utopien, ein Film von Derek Jarman, 1987